Neoplea är ett släkte av insekter. Neoplea ingår i familjen dvärgryggsimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dvärgryggsimmare
Neoplea